Forster Fitzgerald Arbuthnot – orientalista e traduttore britannico
 Harriet Arbuthnot – scrittrice britannica
 John Arbuthnot – statistico, medico e scrittore scozzese
 John Arbuthnot Fisher – ammiraglio inglese
 Larry Arbuthnot – ex slittinista canadese
 Robert Keith Arbuthnot – ammiraglio britannico
 Rose Eleanor Arbuthnot-Leslie – attrice britannica
 Victor Lindsey Arbuthnot Campbell – militare ed esploratore britannico